Seaca kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Seaca (Olt)
 Seaca (Teleorman)